Op Roland Garros 2012 speelden de vrouwen de wedstrijden in het dubbelspel van 29 mei tot en met 8 juni 2012.

Toernooisamenvatting 
Titelhoudsters waren Andrea Hlaváčková en Lucie Hradecká uit Tsjechië. Zij waren als vijfde geplaatst, en drongen door tot de halve finale. Daar werden ze verslagen door Maria Kirilenko en Nadja Petrova uit Rusland, die daarmee een plaats in de finale verdienden. Het eerste reekshoofd, het Amerikaanse team Liezel Huber en Lisa Raymond, struikelde al in de eerste ronde.

Het toernooi werd gewonnen door het als vierde geplaatste Italiaanse team Sara Errani en Roberta Vinci die in de finale Kirilenko en Petrova versloegen in drie sets. Het was hun elfde gezamenlijke titel, maar voor ieder van hen was het de eerste titel op een grandslamtoernooi.

Geplaatste speelsters

Prijzengeld (per team) en WTA-punten

Toernooischema

Laatste vier

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Bron 
  Toernooischema WTA (pag. 3)

Roland Garros
ITF-toernooi in 2012